Toto je seznam států světa a závislých území setříděný podle nadmořské výšky jejich nejvyšších bodů. Každý záznam obsahuje jméno země, jméno příslušného místa (hory apod.) a nadmořskou výšku v metrech. Do pořadí se započítávají pouze suverénní státy.

Reference

Související články

Externí odkazy 
 Nejvyšší hory zemí světa na Treking.cz
 Nejvyšší hory světa na Zemepis.com

Seznamy států světa
Svět